Schönfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph von Schönfeldt (1809–1886), deutscher Rittergutsbesitzer und Abgeordneter
 Alfred Schönfeldt (* 1935), deutscher Germanist
 Christl Schönfeldt (1916–2013), österreichische Organisatorin des Wiener Opernballs

 Frank Schönfeldt (* 1955), deutscher Segelsportler
 Hans Christoph von Schönfeldt (1651–1727), deutscher General in dänischen Diensten
 Heinrich Schönfeldt (1884–1963), österreichischer Rennfahrer und Kfz-Ingenieur 
 Heinrich Rudolph von Schönfeldt (1695–1751), kursächsischer Hausmarschall
 Herbert S. Schönfeldt (1895–1956), zionistischer Jurist und Verbandsfunktionär

 Nadja Schönfeldt, deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Otto Schönfeldt (1912–1994), deutscher Theaterleiter, Publizist und Politiker des BdD
 Siegfried von Schönfeldt (1486–1569), sächsisch-thüringischer Rittergutsbesitzer
 Sybil Gräfin Schönfeldt (1927–2022), deutsche Schriftstellerin
 Victorinus Schönfeldt (1525–1592), deutscher Arzt und Mathematiker

Siehe auch:
 Schönfeld (sächsisches Adelsgeschlecht)
 Schönfeld (Familienname)